AYI steht für:
 Yari Airport (IATA-Code), Flughafen von Yari (Kolumbien), Kolumbien
 Acuity Brands (NYSE:AYI), US-amerikanischer Elektronikproduzent

Ayi steht für:
 Ayi (Sprache), Sprache aus der Sepik (Sprache)-Sprachfamilie, eine der Papuasprachen

ayi steht für:
 Leyigha (ISO-639-3-Code), Legbo-Sprache in Nigeria

Abkürzung